Die Football League Second Division 1978/79 war die 76. Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Sie begann am 19. August 1978 und endete am 22. Mai 1979.

Zweitligameister wurde Crystal Palace und daneben stiegen auch die zweit- und drittplatzierten Brighton & Hove Albion und Stoke City in die Football League First Division auf. Für die drei Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1979/80 die drei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten Queens Park Rangers, Birmingham City und FC Chelsea die Plätze ein. Aus der Second Division in die Football League Third Division absteigen mussten Sheffield United, der FC Millwall und die Blackburn Rovers. Anstelle der drei Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1979/80 der Third-Division-Gewinner Shrewsbury Town sowie die dahinter rangierenden FC Watford und Swansea City die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Weblinks 
 England 1978-79 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

Fußballsaison 1978/79
1978